Борисоглебское:

 Топонимы
 Борисоглебское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Борисоглебское — село в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Борисоглебское — село в Кадыйском районе Костромской области.
 Борисоглебское — село в Свердловском районе Орловской области.
 Борисоглебское — посёлок городского типа в составе города Казань Татарстана.
 Борисоглебское — аэродром КАПО им. Горбунова, расположенный в пределах города Казани близ села Борисоглебское.
 Борисоглебское — село (ранее город Холопий городок), затопленное при создании Рыбинского водохранилища.

Другие значения 
 Борисоглебское сельское поселение
 Борисоглебское сражение
 Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков